Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han recibido el nombre USS Mississinewa.

El , un petrolero clase Cimarron, hundido el 15 de noviembre de 1944 por un torpedo tripulado Kaiten.
El , un petrolero clase Neosho, en servicio desde 1955 hasta 1991.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos